Квјета Пешке и Катарина Среботник су освојиле турнир. У финалу су им Сара Ерани и Роберта Винчи предале меч при резултату 4:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2014.
Међународно првенство Италије у тенису — женски парови